Comitatul Daviess sau Daviess County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii (all named for Joseph Hamilton Daveiss):
 Daviess County, Indiana 
 Daviess County, Kentucky
 Daviess County, Missouri

Vezi și 
 Jo Daviess County, Illinois